Камерос () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Лагуна-де-Камерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). 
 Ортигоса-де-Камерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). 
 Тьерра-де-Камерос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.